Dirk Martens (acteur), Vlaams acteur die onder andere in Bompa en Chez Bompa Lawijt speelde
Dirk Martens (drukker) (1446/47-1534), Zuid-Nederlands drukker en uitgever
Dirk Martens (journalist) (1951), Vlaams journalist, publicist en schrijver